Ochos steht für

 Ochoz u Brna
 Artaxerxes III.
 Dareios II.